Spring Hill College, universitat privada amb seu a Mobile (ciutat d'Alabama)
 Sacred Hearts Club, àlbum musical de la formació Foster the People dels Estats Units 
 Combustió humana espontània (del seu nom en anglès Spontaneous Human Combustion), combustió d'un cos humà sense causa externa aparent